Змагання з гірськолижного спорту в гігантському слаломі серед чоловіків відбулися 13 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинний олімпійський чемпіон Марсель Гіршер завершив спортивну кар'єру. Володар срібної нагороди Ігор-2018 Генрік Крістофферсен кваліфікувався на Олімпіаду, як і бронзовий медаліст Алексі Пентюро. Марко Одерматт очолював залік Кубка світу 2021–2022 після шести змагань з гігантського слалому, що відбулись перед Олімпійськими іграми. 2-ге і 3-тє місце посідали, відповідно, Мануель Феллер і Крістофферсен. Матьє Февр виграв Чемпіон світу 2021 року, а Лука Де Аліпрандіні і Марко Шварц вибороли, відповідно, срібну та бронзову нагороди.

Кваліфікація

Результати

Примітки